Sueldo steht für:

 Sueldo (Münze), eine alte spanische Münze

Sueldo ist der Familienname folgender Personen:

 Gerardo Eusebio Sueldo (1936–1998), argentinischer Geistlicher, Bischof von Santiago del Estero